Søren Jochumsen har flere betydninger:

 Søren Jochumsen, (1976-) dansk fodboldspiller
 Søren Peter Jochumsen, (1940-) dansk spydkaster